Таверівка — село, Полтавська область, Чутівський район
 Таверівка — селище, Харківська область, Богодухівський район